Miejscowości w USA:
 Lockridge – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Lockridge (ang. Lockridge Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson